Rauzzini ist der Familienname folgender Personen:

 Matteo Rauzzini (1754–1791), italienischer Komponist
 Venanzio Rauzzini (1746–1810), italienischer Sopran-Kastrat, Pianist und Komponist